est une chanson patriotique américaine sortie en single en janvier 1966. Écrite par le  Barry Sadler et l'auteur Robin Moore et interprétée par Sadler, cette ballade est l'une des rares chansons de l'époque de la guerre du Viêt Nam à présenter l'armée américaine, en l'occurrence les « bérets verts » des Special Forces, sous un jour positif.

Ballad of the Green Berets rencontre un grand succès à sa sortie et se classe  des hits-parades établis par les magazines Billboard et Cash Box. Ses ventes sont si élevées qu'elle termine également en tête du classement de fin d'année de Billboard. Elle a été l'objet de plusieurs reprises, ainsi que de parodies.

Paroles

Notes et références 

Chanson de 1966
Chanson sur la guerre du Viêt Nam
Chant militaire
Chant patriotique américain
Chant patriotique
Single musical sorti en 1966
Single numéro un dans le Billboard Hot 100
Single numéro un dans le Hot Adult Contemporary Tracks